Зоран Бечић (Чачак, 2. април 1939 — Сарајево, 29. март 2006) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1964-1966. || Код судије за прекршаје  (серија) || 
|-
| 1966. || Код судије за прекршаје ТВ серија || /
|-
| 1966. || Сан || /
|-
| 1966. || Адам и Ева 66 Кратки филм || /
|-
| 1968. || -{Isten és ember elött}- || Дмитрис
|-
| 1969. || Нека далека свјетлост || Славко (као З. Бечић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1971. || Карађоз ТВ серија || Челебија
|-
| 1971. || Бог Курт ТВ филм || /
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Агент Гестапоа, лажни курир
|-
| 1972. || Ратнички таленат ТВ филм || Помоћник режисера
|-
| 1973. || Наше приредбе  (ТВ серија)||   Марко Бауер
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево ТВ серија || Агент гестапоа, лажни курир
|-
| 1974. || Мула Мустафа Башескија ТВ филм || /
|-
| 1976. || Нервчик ТВ филм || /
|-
| 1976. || Одлука ТВ филм || /
|-
| 1977. || Мене младу за стара ТВ филм || /
|-
| 1977. || На шареном ћилиму ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Хусинска буна ТВ филм || /
|-
| 1981. || Заједно ТВ филм || /
|-
| 1981. || Ратни хљебови ТВ филм || /
|-
| 1982. || Коже ТВ серија || /
|-
| 1982. || Ноћ стријепње ТВ филм || /
|-
| 1983. || Дани Авној—а ТВ мини серија || /
|-
| 1984. || Није човјек ко не умре ТВ филм || /
|-
| 1985. || Приче из фабрике ТВ серија || Репортер
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона ТВ серија || Ђенерал
|-
| 1988. || Загубљен говор ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Глуви барут || Сељак 4
|-
| 1991. || Мој брат Алекса || /
|-
| 1991. || Замка за птице ТВ филм || Абел
|-
| 1992. || Алекса Шантић ТВ серија || Михајло Марковић
|-
| 1994. || Руско примирје ТВ филм || /
|-
| 1999. || Непитани ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2001. || Борац ТВ филм || /
|-
| 2002. || Виза за будућност: Новогодишњи специал ТВ филм || Оскар Прохаска
|-
| 2003. || Виза за будућност: Новогодишњи специал ТВ филм || Прохаска
|-
| 2002 2007. || Виза за будућност ТВ серија || Оскар Прохаска
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1939.
Умрли 2006.
Српски глумци
Југословенски глумци
Чачани